Лясковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лясковичи — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Лясковичи — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Лясковичи — агрогородок в Петриковском районе Гомельской области.